Rehe, eller Jehol, är ett kinesiskt namn som kan syfta på:

Rèhé shěng – en fornen provins i nordöstra Kina, se Jehol (provins)
Rehe – en stad på prefekturnivå, se Chengde
 Rehe, Sichuan – en socken i Kina
 Rehe, Westerwald – en kommun i Rheinland-Pfalz, Tyskland

WP:Projekt Kina